Archidona puede hacer referencia a:

 Archidona, ciudad y municipio de la provincia de Málaga (España). 
 Archidona, cantón de la provincia de Napo (Ecuador).
 Archidona o Archidona la Bella; ciudad capital del cantón anterior.